«Теруэль» () — испанский футбольный клуб из одноимённого города, одноимённой провинции в автономном сообществе Арагон. Клуб основан в 1954 году, домашние матчи проводит на стадионе «Пинилья», вмещающем 5 000 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 4-е место в Сегунда B в сезоне 1988/89.

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда B — 7 сезонов
 Терсера — 39 сезонов

Достижения 
 Терсера
 Победитель (2): 2000/01, 2009/10

Известные игроки 

  Марсио Виейра
  Адриан Мартин
  Луис Милья
  Федерико Бикоро

Тренеры 
  Висенте Пикер (1985-1986)

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль клуба на futbolme.com

Футбольные клубы Испании